HMS Queen Elizabeth, «Куїн Елізабет» () на честь королеви Великої Британії Єлизавети I — три кораблі з однаковою назвою у складі Королівського флоту Великої Британії:

 HMS Queen Elizabeth (1913) — лінкор, головний корабель типу Queen Elizabeth; спущений на воду в 1913; відправлений на злам в 1948.
 HMS Queen Elizabeth, перший із запланованих авіаносців типу CVA-01, проте не будувався.
 HMS Queen Elizabeth (R08) — перший зі споруджуваних авіаносців типу «Куїн Елізабет»; закладений в 2009.

Див. також 
 HMS Royal Sovereign
 HMS Resolution
 HMS Elizabeth
 HMS Prince of Wales
 HMS Furious

Кораблі ВМС Великої Британії